Nunziante ist der Familienname folgender Personen:

 Gennaro Nunziante (geb. 1963), italienischer Drehbuchschreiber, Regisseur und Schauspieler 
 Marie Nunziante (1845–1936), österreichische Schauspielerin und Tänzerin, siehe Marie Stubel 
 Vincenz Nunziante (1844–1899), italienischer Schauspieler und Tänzer